Камышлейка:

 Камышлейка — река в России, приток Алтаты, протекает в Саратовской области
 Камышлейка — река в России, приток Кармалы, протекает в Кошкинском районе Самарской области.
 Камышлейка — село, Неверкинский район, Пензенская область, Россия